Чиняиха — российский топоним, распространён на территории Новосибирской области:
 Чиняиха — остров на озере Чаны
 Чиняиха — упразднённая деревня в Купинском районе. Входила в состав Яркульского сельсовета.